IFV est un sigle qui peut désigner :
 Infantry fighting vehicle (en français, véhicule de combat d'infanterie), un véhicule blindé destiné à transporter l'infanterie ;
 Institut français de la vigne et du vin, un organisme qui a pour mission de conduire des études pour l’ensemble de la filière viti-vinicole ;
 Institut français de Vienne, un institut français situé à Vienne en Autriche.
 Institut de Formation du Vélo, organisme de formation français des professionnels de l'encadrement et des mécaniciens·ciennes cycles.